Zielony Staw Gąsienicowy – w polskich Tatrach Wysokich
 Zielony Staw Jaworowy – w słowackich Tatrach Wysokich
 Zielony Staw Kaczy – w słowackich Tatrach Wysokich
 Zielony Staw Kieżmarski – w słowackich Tatrach Wysokich
 Zielony Staw Ważecki – w słowackich Tatrach Wysokich
 Zielony Stawek w słowackich Tatrach Zachodnich
 Zielony Staw w grupie Kolorowych jeziorek – w Rudawach Janowickich

Zobacz też 
 Staw Zielony

cs:Zelené pleso